Чернятинский сельский округ

Московская область 

Чернятинский сельский округ Клинского района (1994—2003)

Тульская область 

Чернятинский сельский округ Ефремовского района